Laubfrösche steht für:

 Laubfrösche (Familie), Familie der Laubfrösche
 Laubfrösche (Unterfamilie), Unterfamilie der Laubfrösche
 Laubfrösche (Gattung), Gattung der Laubfrösche

Siehe auch:
 Laubfrosch